Ла Ерадура има више значења:

 Ла Ерадура, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ерадура, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ерадура (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ерадура (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ерадура (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ерадура (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ерадура (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ерадура, Ел Сабало (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ерадура (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ерадура (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ерадура (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ерадура, Ла Викторија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ерадура (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ерадура (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ерадура (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ерадура (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ерадура (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ерадура, Септима Курва (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Ерадура (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Ерадура (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ерадура (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ерадура (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ерадура (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ерадура (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ерадура (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ерадура (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ерадура (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ерадура (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ерадура (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ерадура, Ла Сеиба (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ерадура (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ерадура (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ерадура (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ерадура (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ерадура (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ерадура (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ерадура (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура, Антигво Камино Реал (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура, Ла Сијенега (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура, Сан Хуан де лос Платанос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ерадура (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ерадура (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ерадура (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Хуарез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ерадура (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура, Ранчо ла Ерадура (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Капулалпам де Мендез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Санта Марија Кортихо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ерадура (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ерадура (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ерадура (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ерадура (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ерадура (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ерадура (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ерадура (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ерадура (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ерадура (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура, Енгорда (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура, Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура, Касас Вердес (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ерадура (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Ерадура (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Ерадура (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура, Хенаро Канту (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ерадура, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ерадура (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ерадура (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура, Собребалс (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура, Пабло Перез (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура, Финка Ганадера (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура, Предио ел Еспинал (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ерадура (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ерадура (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ерадура (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ерадура (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ерадура (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ерадура (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ерадура (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику